Gornje Komarevo je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Sisak, Sisačko-moslavačka županija.

Poznate osobe 
Nikola Ljubešić, hrv. biolog, akademik HAZU
 Ivica Antolčić akademski slikar

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 471 stanovnika te 148 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Sisačko-moslavačkoj županiji